

Persone 
Lawrence Wright, giornalista
Lawrence "Lonnie" Wright, cestista